Esta é uma lista demostrando a população total de cada sub-regiões portuguesa, ordenadas pela sub-região e ano, mostrando os valores de cada ano desde 2009.

População por sub-região 
A lista mostra as sub-regiões portuguesas pela população total em 2021, junto com a comparação da posição entre 2019 e 2021 e a variação populacional entre 2019 e 2021.

Desenvolvimento da população 
A lista mostra as sub-regiões portuguesas pelo desenvolvimento do número da população desde 2009, mostrando os valores de cada três anos, e a variação final em 2021.

Variação do crescimento populacional 
A lista mostra as sub-regiões portuguesas pela variação do crescimento populacional desde 2009, mostrando os valores de cada três anos.

Posição entre as sub-regiões 
A lista mostra as sub-regiões portuguesas pela posição da população total 2009, mostrando os valores de cada três anos, e a variação final em 2021.

Dados anuais 
A lista mostra as sub-regiões portuguesas com os dados anuais da população total desde 2009.

Listas de Portugal